

Приволзький — селище міського типу, Волзький район, Марій Ел
 Приволзький — селище міського типу, Енгельський міський округ, Саратовська область